CGO est un sigle qui peut signifier :
 certificat général opérateur, un terme utilisé dans la marine marchande pour les communications SMDSM ;
 Compagnie générale des omnibus, une société qui exploita de 1856 à 1920 les tramways et autobus parisiens ;
 Comptabilité et gestion des organisations, voir le Brevet de technicien supérieur - Comptabilité et gestion des organisations ;

CGO est un code qui peut signifier :
 République du Congo, dit Congo-Brazzaville, selon la liste des codes pays du CIO ;
 République démocratique du Congo, dit Congo-Kinshasa, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Aéroport international de Zhengzhou Xinzheng, Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Notes et références 

Code IATA des aéroports